In het seizoen 2021/2022 komt FC Utrecht uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Utrecht ook weer uitkomen in de KNVB Beker. Naar het reguliere seizoen hebben ze zich gekwalificeerd voor de play-offs, hiervoor spelen ze voor een plek in de tweede voorronde van de UEFA Europa Conference League.

Selectie 2021/22

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2022

Transfers

Zomer

Aangetrokken

Vertrokken

Winter

Aangetrokken

Vertrokken

Buiten transferperiode

Aangetrokken

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB Beker

Play-offs

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 
Oefenwedstrijden

 Eredivisie

 KNVB Beker

 Play-offs

Assists 

 Eredivisie

 KNVB Beker

 Play-offs

Maandelijkse onderscheidingen

Toeschouwers

Thuiswedstrijden

Uitsupporters 

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht, FC